10 (getal): het getal 10
10: het jaartal 10 na Christus
Tiền (rivier), een rivier in Vietnam
Tiền (munteenheid), een oude munteenheid in Vietnam
Tiên, een rivier in China
Tien (televisiezender), een Nederlandse televisiezender van Talpa Media van december 2006 tot augustus 2007
Ten Shin Han, een personage uit Dragon Ball, genaamd 'Tien Shinhan' of simpelweg 'Tien' in sommige Engelstalige versies
Tien (Vietnam)